Per piccionaia si può intendere:
torre colombaia – il nido artificiale dei colombi torraiuoli.
loggione – la parte più alta dei palchi teatrali o cinematografici e, per metonimia, gli stessi spettatori.

Altro
Principio della piccionaia